Skrót GNC może oznaczać:
 Gibraltar Nynex Communications
 Guagua National Colleges
 Guidance, Navigation and Control
 Global Night Commute